

Patronyme 

 Henry Pering Pellew Crease (1823-1905), avocat, juge et homme politique britanno-canadien ;
 Josephine Crease (1864-1947), artiste canadienne ;
 Sarah Lindley Crease (1826-1922), artiste canadienne ;
 Susan Reynolds Crease (1855-1947), artiste et activiste canadienne des droits des femmes.